

Шебойган-Фоллс — місто, штат Вісконсин
 Шебойган-Фоллс — місто, штат Вісконсин